Acaronychidae är en familj av kvalster. Acaronychidae ingår i överfamiljen Acaronychoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acaronychidae 23 arter. 

Acaronychidae är enda familjen i överfamiljen Acaronychoidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Acaronychidae